Navnet Benedikt har været taget af en række paver:
 Benedikt I (575-579)
 Benedikt II (684-685)
 Benedikt III (855-858)
 Benedikt IV (900-903)
 Benedikt V (maj til juni 964)
 Benedikt VI (973-974)
 Benedikt VII (974-983)
 Benedikt VIII (1012-1024)
 Benedikt IX (1032-1045) og igen (1047-1048)
 Benedikt X, modpave (1058-1059)
 Benedikt XI (1303-1304)
 Benedikt XII (1334-1342)
 Benedikt XIII, modpave (1394-1423) (i Avignon)
 Benedikt XIII (1724-1730)
 Benedikt XIV (1740-1758)
 Benedikt XV (1914-1922)
 Benedikt XVI (2005-2013)